Voyager (engl. ‚Reisende(r)‘) bezeichnet:

 Moog Minimoog Voyager, einen elektronischen Synthesizer
 Voyager (Browser), einen Webbrowser
 den gebräuchlichen Namen für HP-Rechner der 10C-Serie, siehe HP-10C-Serie

 Voyager-Programm, ein Raumfahrtprogramm der NASA 
 Voyager 1
 Voyager 2
 ein Raumflugzeug von Virgin Galactic, siehe SpaceShipTwo
 Chrysler Voyager, einen Fahrzeugtyp der Marke Chrysler
 Kawasaki Z1300, ein 6-Zylinder-Motorradmodell der 1980er Jahre
 Kawasaki VN 1700, ein aktuelles Cruiser-Motorradmodell
 HMAS Voyager, mehrere Schiffe
 Costa Voyager, ein Kreuzfahrtschiff
 Voyager of the Seas, ein Kreuzfahrtschiff
 Voyager KC.2/KC.3, Name der Royal Air Force für ein Tank- und Transportflugzeug von Airbus, siehe Airbus A330#A330-200 MRTT
 Echo Voyager, eine Unterwasserdrohne der US-Navy von Boeing, 2016 als Prototyp vorgestellt
 Rutan Voyager, ein Flugzeug, das die erste Nonstop-Weltumrundung schaffte
 Star Trek: Raumschiff Voyager, eine Fernsehserie
 Voyager (Album), ein Album des britischen Musikers Mike Oldfield aus dem Jahr 1996
 Voyager (britische Band), eine englische Pop- und Rockband
 Voyager (australische Band), eine australische Power- und Progressive-Metal-Band
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Lakes Sports Cars
 Voyager (Bibliothekssoftware), ein integriertes Bibliothekssystem der Firma Ex Libris Group
 Bombardier Voyager, britische Dieseltriebzüge